Niemcy:
 Dreis – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bernkastel-Wittlich

Zobacz też:
 Drais
 Dreis-Brück
 Dreis-Tiefenbach